Dit is een lijst van planetoïden 37101-37200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (37101) - || 2000 UO96|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37102) - || 2000 UW98|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37103) - || 2000 UJ99|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37104) - || 2000 UP99|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37105) - || 2000 UA101|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37106) - || 2000 UC101|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37107) - || 2000 UK101|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37108) - || 2000 UG102|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37109) - || 2000 UZ102|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37110) - || 2000 UF103|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37111) - || 2000 UP103|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37112) - || 2000 UG104|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37113) - || 2000 UK104|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37114) - || 2000 UO104|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37115) - || 2000 UE105|| 29 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37116) - || 2000 UG110|| 29 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37117) - || 2000 VU2 || 1 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (37118) - || 2000 VW4 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37119) - || 2000 VQ6 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37120) - || 2000 VS6 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37121) - || 2000 VU7 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37122) - || 2000 VQ10|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37123) - || 2000 VW10|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37124) - || 2000 VH11|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37125) - || 2000 VP12|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37126) - || 2000 VX15|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37127) - || 2000 VU17|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37128) - || 2000 VD22|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37129) - || 2000 VZ22|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37130) - || 2000 VS26|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37131) - || 2000 VW29|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37132) - || 2000 VB30|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37133) - || 2000 VD30|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37134) - || 2000 VA32|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37135) - || 2000 VO32|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37136) - || 2000 VA33|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37137) - || 2000 VK33|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37138) - || 2000 VT33|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37139) - || 2000 VH38|| 1 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (37140) - || 2000 VQ38|| 1 november 2000 || Spacewatch
|-
| (37141) Povolný || 2000 VZ8|| 2 november 2000 || P. Pravec
|-
| (37142) - || 2000 VK41|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37143) - || 2000 VG44|| 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (37144) - || 2000 VL44|| 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (37145) - || 2000 VZ45|| 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (37146) - || 2000 VD46|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (37147) - || 2000 VF48|| 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (37148) - || 2000 VF49|| 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (37149) - || 2000 VX52|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (37150) - || 2000 VJ53|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (37151) - || 2000 VF55|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (37152) - || 2000 VV56|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (37153) - || 2000 VK57|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (37154) - || 2000 VZ58|| 8 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (37155) - || 2000 VD59|| 5 november 2000 || LINEAR
|-
| (37156) - || 2000 VB60|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (37157) - || 2000 VD61|| 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (37158) - || 2000 VV61|| 9 november 2000 || LINEAR
|-
| (37159) - || 2000 WX || 17 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (37160) - || 2000 WR5 || 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (37161) - || 2000 WE9 || 20 november 2000 || NEAT
|-
| (37162) - || 2000 WV9 || 22 november 2000 || G. Hug
|-
| (37163) Huachucaclub || 2000 WD1|| 19 november 2000 || J. Medkeff, D. Healy
|-
| (37164) - || 2000 WT12|| 22 november 2000 || NEAT
|-
| (37165) - || 2000 WS13|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (37166) - || 2000 WB22|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (37167) - || 2000 WE22|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (37168) - || 2000 WL22|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (37169) - || 2000 WX22|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (37170) - || 2000 WY26|| 25 november 2000 || LINEAR
|-
| (37171) - || 2000 WO28|| 23 november 2000 || NEAT
|-
| (37172) - || 2000 WQ32|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (37173) - || 2000 WW33|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (37174) - || 2000 WE37|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (37175) - || 2000 WJ40|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (37176) - || 2000 WB42|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (37177) - || 2000 WC43|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (37178) - || 2000 WD45|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (37179) - || 2000 WW45|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (37180) - || 2000 WE46|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (37181) - || 2000 WS49|| 25 november 2000 || LINEAR
|-
| (37182) - || 2000 WW49|| 25 november 2000 || LINEAR
|-
| (37183) - || 2000 WH50|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (37184) - || 2000 WC53|| 27 november 2000 || Spacewatch
|-
| (37185) - || 2000 WJ58|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (37186) - || 2000 WC60|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (37187) - || 2000 WP60|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (37188) - || 2000 WE61|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (37189) - || 2000 WJ62|| 23 november 2000 || NEAT
|-
| (37190) - || 2000 WC63|| 28 november 2000 || C. W. Juels
|-
| (37191) - || 2000 WP69|| 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (37192) - || 2000 WL70|| 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (37193) - || 2000 WF73|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (37194) - || 2000 WG73|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (37195) - || 2000 WD75|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (37196) - || 2000 WR76|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (37197) - || 2000 WR77|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (37198) - || 2000 WH79|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (37199) - || 2000 WV92|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (37200) - || 2000 WC93|| 21 november 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten